Le Prof est un album de bande dessinée sorti en 1996.
 Le Prof est un film sorti en 2000.

Voir aussi